Се́дрик Рика́рду А́лвеш Суа́реш (; род. 31 августа 1991, Зинген, Германия) — португальский футболист, защитник английского клуба «Арсенал», выступающий на правах аренды за «Фулхэм» и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Родился в городе Зинген, Баден-Вюртемберг, Германия, в семье португальских иммигрантов; семья вернулась на историческую родину, когда Седрику было 2 года. Пришёл в молодёжную команду «Спортинга» в восемь лет, в 1999 году.

Седрик дебютировал в чемпионате Португалии 8 мая 2011 года в матче против «Витории». В сезоне 2011/12 отправился в аренду в клуб чемпионата Португалии «Академику», где выходил в стартовом составе регулярно. Сыграл в победном для «Академики» финале Кубка Португалии 2011/12 90 минут.

Впоследствии, вернувшись в Лиссабон, Седрик играл стабильно в стартовом составе при нескольких тренерах. 31 мая 2015 года в финале Кубка Португалии 2014/15 получил красную карточку на 14 минуте за фол на игроке «Браги» Джаване, но в итоге «Спортинг» победил.

18 июня 2015 года перешёл в английский клуб «Саутгемптон», заключив четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 6,5 млн евро. Дебютировал 30 июля 2015 года в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского клуба «Витесс».

26 января 2019 года перешёл в итальянский клуб «Интер» на правах аренды до конца сезона 2018/19.

31 января 2020 года лондонский клуб «Арсенал» сначала арендовал защитника у «Саутгемптона», а перед началом сезона 2020/2021 выкупил права на Седрика.

1 февраля 2023 года «Арсенал» объявил о переходе Седрика в «Фулхэм» на правах аренды до завершения текущего чемпионата.

Карьера в сборной 
Седрик играл за различные молодёжные сборные Португалии. Первый матч за сборную сыграл 11 октября 2014 года в товарищеском матче против Франции.

Чемпионат Европы 2016 Седрик провёл как игрок основного состава сборной Португалии. В финальном поединке с хозяйкой турнира сборной Франции Португалия вырвала минимальную победу в дополнительное время, что сделало Седрика чемпионом Европы.

Достижения 
 «Академика»
 Обладатель Кубка Португалии: 2011/12
 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2014/15
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20
 Обладатель Суперкубка Англии: 2020
 Португалия
 Чемпион Европы: 2016

Статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 33 / забито голов: 1; победы: 22, ничьи: 5, поражения: 6.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон